Leyún puede referirse:
Leyún, lugar del municipio navarro de Lizoáin.
Leyún, pueblo en Palestina, en la antigüedad sede de la legión sexta blindada.
Leyún, manantial en Jordania, en la antigüedad sede de la legión cuarta marcia.